Чичила има више значења:

 Чичила (Пилкаја), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Чичила (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Чичила (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику